Пушкарне — назва населених пунктів на Слобожанщині:

Пушкарне — село, Чугуївський район, Харківська область
 Пушкарне — залізнична станція Сумської дирекції Південної залізниці
 Пушкарне —  пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією

Пушкарне — село, Бєлгородський район, Бєлгородська область
 Пушкарне — село, Корочанський район, Бєлгородська область
 Пушкарне — село, Яковлівський район, Бєлгородська область
 Пушкарне — село, Коренівський район, Курська область
 Пушкарне — село, Обоянський район, Курська область
 Пушкарне — село, Суджанський район, Курська область